Влахиня — название населённых пунктов.

Босния и Герцеговина 
 Влахиня (Республика Сербская) — посёлок в общине Билеча в Республике Сербской.

Сербия 
 Влахиня (Сербия) — посёлок в общине Куршумлия.